Fikcyjne miejsca ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Harlond (w Lindonie)
 Harlond (w Gondorze)